Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети — вещательная организация Новосибирской области. Является сетевым партнером телеканала ОТР.

История 
ОТС проводит вещание с 9 июля 1998 года. Первоначально ретранслировал сигнал телеканала «РЕН ТВ», но с 17 января 2009 года начал самостоятельно формировать сетку вещания.

Решением Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию от 1 марта 2017 года телеканал выбран обязательным общедоступным региональным телеканалом («21-я кнопка») Новосибирской области.

29 ноября 2019 года ОТС начал «вещать в цифровом мультиплексе», забрав часть эфирного времени у «Общественного телевидения России».

Общие данные 
Действует в форме государственного бюджетного учреждения. Наземный сигнал телеканала охватывает 84,01 % населения области, кроме того, до 1 апреля 2021 года вещание велось в цифровом формате со спутника «Экспресс-AT1»  (56 град. в. д.). Сетка вещания телеканала в основном состоит из художественных и документальных фильмов, телесериалов и отечественных мультфильмов. Помимо производства и показа передач телеканал ведёт регулярные трансляции домашних и выездных матчей хоккейного клуба «Сибирь». С помощью собственной 9-ти камерной HD-ПТС телеканал транслирует концерты, значимые массовые мероприятия, спортивные матчи, торжественные собрания. В течение года сотрудники компании обеспечивают для телезрителей десятки часов прямого эфира. Поэтому ОТС ещё называют каналом «прямых телетрансляций».

Филиалы 
Кроме головной студии в Новосибирске имеет один филиал Куйбышеве и шесть корпунктов по области в Болотном, Довольном, Здвинске, Кочках, Северном, Сузуне.

Каналы вещания

Программы собственного производства 
 Новости ОТС — информационная программа, рассказывающая о событиях и жизни Новосибирской области. Выходит в прямом эфире с 15 января 2007 года в 15:30 (под названием «Новости ОТС», продолжительность 7 минут), 18:30 (продолжительность 15 минут) и 20:30 (продолжительность 30 минут) по будням. 25 сентября 2007 года добавился утренний выпуск. В настоящее время утренние выпуски выходят каждые полчаса с 06:00 до 09:00 внутри информационно-развлекательного канала «С Новым Утром!». С 20 января 2009 года в 23:30 выходит повтор выпуска от 20:30. В настоящее время выпуск в 15:30 снят с эфира.
 Ведущие: Ксения Бородкина, Ангелина Леденёва, Иван Кудинов, Екатерина Тихомирова. Также в разное время ведущими были Евгения Агамян (Махнёва), Антон Алфёров, Татьяна Бугаёва, Яна Бугакова, Анна Васильева (Потёмкина), Вероника Бентковская, Сергей Владимиров, Михаил Дорошенко, Алексей Крыжановский, Наталья Кузнецова, Татьяна Назьмова, Наталья Цопина, Алексей Шкуратов.
 Корреспонденты: Михаил Дорошенко, Кристина Лата, Сергей Толмачёв, Наталья Цопина, Елена Щербакова, Вероника Бентковская.
 Продюсер: Светлана Антимонова.
 Ведущая прогноза погоды — Александра Ядыкина. Ранее прогнозы представляла Ксения Позднякова.
 Экстренный вызов — криминальные новости и происшествия. Выходит по будним дням с 3 сентября 2012 года в 20:20. Продолжительность — 10 минут.
 Корреспонденты: Леонид Ляшенко, Анна Скок.
 Ведущая Мария Никитина. Ранее программу вела Елена Лыкова.
 С Новым Утром! — утренний-информационно развлекательный канал. По Будням с 06:00 до 09:00 и на ОТР. Продолжительность — 3 часа.
 Ведущие: Анатолий Сивохин, Анна Протоковило и Александр Журбин. Ранее программу вели Алексей Данилов и Алексей Туманов, Евгения Агамян, Анастасия Казанина, Алина Крупина.
 Итоги недели — информационно-аналитическая программа. Выходит по субботам с 16 сентября 2007 года. Первоначально программа представляла собой итоговый новостной выпуск за прошедшую неделю, вёл программу в прямом эфире Сергей Владимиров. 15 марта 2008 года вышел первый выпуск «Итогов недели» в обновлённом формате (но в записи): появилась аналитика, программа теперь состоит из оригинальных сюжетов, которые готовит отдельная редакция. С 18 января 2009 года программа снова идёт в прямом эфире, а её продолжительность увеличилась с 30 до 50 минут.
 Ведущий Дмитрий Иванов. Ранее программу вели Константин Антонов, Елена Лыкова, Сергей Владимиров.
 Корреспонденты: Татьяна Бугаёва, Сергей Владимиров, Анастасия Тетина.
 Разговор с губернатором — интервью в прямом эфире с губернатором Новосибирской области. Выходит один раз в месяц с 26 мая 2011 года.
 Ведущие Екатерина Тихомирова и Людмила Чуевская. Ранее программу вели Лариса Романова, Андрей Белкин
 Передача закрыта
 Политик — интервью с известным политическим деятелем. Выходит один раз в неделю с 23 августа 2011 года.
 Ведущий Андрей Белкин.
 Передача закрыта.
 Рафинад — авторская программа Ольги Морозовой об искусстве и культуре. Выходит по субботам в 11:30. Продолжительность 30 минут. Передача закрыта
 Спорт-тайм — передача, посвящённая выступлению новосибирских команд в игровых видах спорта. Выходит по четвергам в 17:30. Продолжительность 15 минут.
 Ведущий — Михаил Дорошенко. Ранее программу вели Вячеслав Коломийчук, Дмитрий Горох.
 Корреспонденты: Наталья Бугрова, Кристина Лата.
 Передача закрыта
 Спортобзор – передача с новостями спорта Новосибирска и Новосибирской области. Профессиональный спорт: обзор матчей ХК “Сибирь” в КХЛ, достижения новосибирских атлетов в олимпийских видах спорта, эксклюзивные интервью и репортажи со всех значимых спортивных событий города и области.  Корреспонденты: Михаил Дорошенко, Михаил Якимов, Кристина Лата.  Ведущие: Михаил Якимов, Кристина Лата
 Теле-теремок — передача для детей. Выходит со 2 марта 2009 года по будним дням несколько раз в сутки. Продолжительность 20 минут. Производится совместно со студией детского и молодёжного ТВ Дворца творчества детей и учащейся молодёжи «Юниор» г. Новосибирска. Передача закрыта
 ДПС: дорога, перекрёсток, судьба — передача о безопасности дорожного движения. Продолжительность 7-10 минут.
 Ведущая Ксения Корзун. Ранее программу вели Андрей Белкин, Павел Волов, Кирилл Полиенко, Сергей Толмачёв,  Ангелина Леденёва, Анастасия Бойко.
 Музыкальный диагноз — авторская программа Дмитрия Березина, посвящена музыкальному творчеству сибирских исполнителей всех жанров. Производится совместно со студией NSK-Records. Выходит еженедельно с марта 2011 года по субботам в 11:00 (повторы по пятницам после вечернего выпуска новостей ОТС). Продолжительность 45 минут. Передача закрыта
 От первого лица — интервью с губернатором Новосибирской области. Выходила с момента основания телекомпании один раз в месяц по пятницам в 20:30. Продолжительность 30 минут. В настоящее время заменена на «Разговор с губернатором».
 Ведущая Лариса Романова.
 Передача закрыта
 Звёздное небо — авторская программа Павла Головкина в жанре интервью с известным человеком. Выходила по воскресеньям в 20:00. Продолжительность 30 минут. В настоящее время закрыта, в эфир выходят повторы;
 Необыкновенное путешествие по родному краю;
 Ведущая Марина Бычкова.
 Передача закрыта, в эфир выходят повторы.
 Шуры-муры — молодёжное ток-шоу. Выходила по воскресеньям с 7 июня 2009 года в течение лета. В настоящее время закрыта.
 Без посредников;
 Ведущая Наталья Скультецкая.
 Передача закрыта.
 Полевой сезон;
 Ведущая Елена Агамян.
 Передача закрыта.
 Энергосбыт-инфо;
 Передача закрыта.
 Раньше всех (Ничего лишнего) — утренний-информационно развлекательный канал. Выходит в прямом эфире с 15 сентября 2008 года
 Передача закрыта
 Миссия успеха;
 Ведущий Юри Тойво.
 Передача закрыта.
 Хроника недели
 Передача закрыта в конце 2006 года связи с запуском новостей.

Помимо производства и показа передач телеканал ведёт регулярные трансляции домашних матчей хоккейного клуба «Сибирь» с помощью собственной ПТС и различных значимых для города и области событий, таких как церемонии открытия и закрытия VII Дельфийских игр России и 4-часовая прямая трансляция полного солнечного затмения, произошедшего 1 августа 2008 года в Новосибирске. С 2010 года ведутся прямые трансляции матчей хоккейного клуба «Сибсельмаш» и мини-футбольного клуба «Сибиряк».

Кроме того, на телеканале выходят передачи производства новосибирских телестудий: «Координаты безопасности», «Патриот», «Позиция», «Красивая жизнь», «Путь к Храму», «Веб-экспресс».

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный YouTube-канал Телеканала ОТС 
 Официальная страница в соцсети ВКонтакте
 Канал Telegram @ots_gorsite

Телеканалы Новосибирска
Телеканалы России
Вещательные организации субъектов РФ
Региональные государственные телеканалы России
Телеканалы на русском языке
Круглосуточные телеканалы
HD-телеканалы
Обязательные общедоступные региональные телеканалы России
Спутниковые телеканалы России
Государственные бюджетные учреждения субъектов РФ